Holmszk (oroszul: Холмск, japánul: 真岡, Maoka) egy kikötőváros Oroszország Szahalini területén, és egyben a Holmszki járás székhelye. A szahalini sziget délnyugat részén fekszik a Szahalini-öböl partján, a Tatár-szorosnál és a Japán-tengernél, illetve Juzsno-Szahalinszktól 83 km-rel nyugatra található.

Lakossága

Testvérvárosok
 Dél-Korea, Anszan
 Japán, Otaru
 Japán, Kusiro

Fordítás

A Szahalini terület települései